Parque Ambiental Encontro dos Rios é uma área de relevante Interesse Ecológico - ARIE, ou seja, reserva ambiental localizada na zona norte de Teresina, inaugurado pelo prefeito Francisco Gerardo, no bairro do Poti Velho, o mais antigo bairro da capital, zona de bastante influência da pesca e artesanato de terracota, onde deságua o rio Poti no Rio Parnaíba, lugar de singular beleza principalmente ao pôr-do-sol.

O parque é bastante visitado por turistas locais, nacionais e internacionais em visita à Teresina. É ponto de passagem obrigatório aos interessados em comprar artesanato, saborear comida regional e desfrutar um belo pôr do sol sobre o encontro das escuras águas do rio Poti e as barrentas e velozes águas do rio Parnaíba.

No parque pode-se encontrar trilha de 250 m, centro de atendimento ao Turista, banheiros e ainda conta com quiosques de venda de artesanato local. Ainda o turista ou visitantes pode usufruir do Restaurante Flutuante (sobre o rio Poti) com cardápio da região à base de peixe e outros.

Um dos pontos altos é o momento de tirar algumas fotos junto às belezas do local e principalmente junto à enorme estátua do Cabeça de Cuia à entrada do parque, representando uma lenda local bastante conhecida na cidade.

Expansão
Com o Projeto Lagoas do Norte onde a área de revitalização das lagoas do região norte da cidade e com o objetivo de tirar as famílias de áreas de riscos.Foi arquitetado todo um projeto de reurbanização da área para o desenvolvimento turístico.

Lagoa da Piçarreira - Despuluição da lagoa,iluminação,acesso,sistema de drenagem,urbanização com calçadas,pista de cooper,ciclovia,rampas para esportes radicais,bares e restaurantes na orla e pedalinho
Memorial da Cidade - Espaço dedicado a história da cidade,que foi concebida graças a aquela região.
Poló Cerâmico - Dedicado a venda de pequenos artesãos que usam o terracota,como arte.
Aquário de Aguá Doce - Aquário com acervo de peixes de água doce,único do país.
Anfiteatro - Onde será usado para apresentações artísticas locais como Tambor de Criola,Reisado e outros.
Cais do Anjico - Revitalização do antigo cais do bairro.
Revitalização do Monumento do Cabeça de Cuia com Mirante e Obelisco de Francisco Brennand lado oposto da margem.

Ligações externas 

Reservas ecológicas do Brasil